Керер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Керер, Рудольф Рихардович (1923—2013) — выдающийся советский и российский пианист, педагог.
 Керер, Тило (род. 1996) — немецкий и бурундийский футболист, защитник.
 Керер, Эмилио (род. 2002) — немецкий футболист, нападающий.